

Patronyme 
Stepanov (masculin ; en ) ou Stepanova (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Stepanov 
 Alexander Stepanov (né en 1950), informaticien américain d'origine russe.
 Alexandre Stepanov (1892-1965), écrivain soviétique
 Aleksandr Stepanov (né en 1979), joueur de hockey sur glace russe.
 Andreï Stepanov (né en 1979), footballeur estonien.
 Danil Stepanov (2000-), footballeur russe.
 Iouri Stepanov, (1932-1965), athlète soviétique, spécialiste du saut en hauteur.
 Mikhaïl Stepanov (1920-1952), pilote d'assaut soviétique.
 Milan Stepanov (né en 1983), footballeur serbe.
 Oleg Stepanov (1939-2010), judoka soviétique.
 Stefan Stepanov (né en 1992), joueur de hockey sur glace russe.
 Vladimir Stepanov (1866-1896), danseur et pédagogue russe.
  (1889-1950), mathématicien russe.

Stepanova 
 Aleksandra Stepanova (née en 1995), patineuse artistique de danse sur glace russe.
 Alexandra Stepanova (née en 1989), joueuse de handball russe.
 Galina Stepanova (1948-2015), nageuse soviétique.
 Inna Stepanova (née en 1990), archère russe. 
 Kamila Stepanova (née en 1988), joueuse de basket-ball tchèque. 
 Kira Stepanova (née en 1993), kayakiste russe. 
 Maria Stepanova (née en 1979), joueuse de basket-ball russe.
 Marina Stepanova (née en 1950), athlète soviétique, spécialiste du 400 m haies.
 Mariya Matveyevna Stepanova (1811 ou 1815-1903), soprano russe
 Tatiana Stepanova (née en 1962), danseuse et chorégraphe russe.
 Varvara Stepanova (1894-1958), artiste peintre, dessinatrice, designer, typographe et décoratrice de théâtre russe.
Vasilisa Stepanova (née en 1993), rameuse russe
Veronika Stepanova (née en 2001), fondeuse russe
 Yuliya Stepanova (née en 1986), athlète russe.

Patronyme russe